Mbang peut désigner :

Nom de personne
 Esperanza Mbang, une  footballeuse équatoguinéenne.
 Gilles Mbang Ondo, un footballeur gabonais

Toponyme
 Mbang, une commune du Cameroun dans la région de l'Est,
 Mbang, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Ayos,
 Mbang, un village du Cameroun, commune de Nguelemendouka (département du Haut-Nyong ),
 Abong-Mbang, une commune du Cameroun dans la région de l'Est,
 Abong-Mbang II, un village du Cameroun dans l'arrondissement d'Abong-Mbang.